Scopioricus är ett släkte av insekter. Scopioricus ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vårtbitare
Scopioricus